Шелуха — оболочка некоторых плодов, овощей, а также кожура семян (лузга).
 Шелуха — фильм режиссёра Бретта Симмонса.
 Шелуха — персонаж Marvel Comics, супергероиня в команде Людей Икс.